Impact Wrestling steht für:

 Impact Wrestling (Promotion), US-amerikanische Wrestlingliga (vorher Total Nonstop Action Wrestling und Global Force Wrestling)
 Impact Wrestling (Show), Fernsehshow von Impact Wrestling